Winkelmaß steht für:

 Winkelmaß, Maßeinheit für den Winkel
 Winkelmaß (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Winkelmaß (Sternbild), Sternbild
 Winkel (Werkzeug) (auch Winkelmaß), Formlehre